Crawley Town FC (celým názvem: Crawley Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Crawley v nemetropolitním hrabství West Sussex. Založen byl v roce 1896 pod názvem Crawley FC. Od sezóny 2015/16 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Broadfield Stadium s kapacitou 6 134 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1896 – Crawley FC (Crawley Football Club)
 1958 – Crawley Town FC (Crawley Town Football Club)

Získané trofeje 

 Sussex Senior Cup ( 4× )
 1989/90, 1990/91, 2002/03, 2004/05

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 2010/11
 EFL Cup
 3. kolo: 2012/13
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2007/08
 EFL Trophy
 Čtvrtfinále (Jih): 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1945–1946: Sussex County League (Eastern Division)
 1951–1952: Sussex County League
 1952–1955: Sussex County League (Division One)
 1955–1956: Sussex County League (Division Two)
 1956–1959: Metropolitan & District League
 1959–1963: Metropolitan League
 1963–1969: Southern Football League (Division One)
 1969–1970: Southern Football League (Premier Division)
 1970–1971: Southern Football League (Division One)
 1971–1979: Southern Football League (Division One South)
 1979–1984: Southern Football League (Southern Division)
 1984–2004: Southern Football League (Premier Division)
 2004–2007: Conference National
 2007–2011: Conference Premier
 2011–2012: Football League Two
 2012–2015: Football League One
 2015–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1896